Karwiese ist der Name von:

 Erich Karwiese (* 1870), deutscher Oberstleutnant und Autor
 Stefan Karwiese (* 1941), österreichischer Klassischer Archäologe und Numismatiker